360 kan stå för:

 360 – ett år i den gregorianska kalendern
 360 – en omskrivning för ett helt varv, se Grad (vinkelenhet)
 360 (motor) – en motor tillverkad av Ford
 Volvo 360 – en bilmodell från Volvo
 Xbox 360 – en spelkonsol från Microsoft